Нижче наведено список 78 муніципалітетів провінції Беневенто. Населення станом на 31 грудня 2009 року.

Примітки 

Беневенто